Појам Војаџер може да се односи на:

 Програм Војаџер, програм НАСА за истраживање свемира
 Војаџер 1
 Војаџер 2
 Војаџер (Звездане стазе), измишљени брод из серије Звездане стазе: Војаџер